BCH peut faire référence à :
 Code BCH, un code correcteur ;
  ;
 Bulletin de correspondance hellénique, une revue scientifique de philologie, d'archéologie et d'histoire ;
 Brigadier-chef ;
 Briefmarken-Club Hannover von 1886, a German stamp collectors club
 Banco Central Hispanoamericano, une ancienne banque espagnole,
 Bitcoin Cash, un fork de la crypto-monnaie Bitcoin.